Elmore é o nome de dois condados dos Estados Unidos da América:

 Condado de Elmore (Alabama)
 Condado de Elmore (Idaho)

Desambiguações de topônimos